Champawat (district), een district van de Indiase staat Uttarakhand
 Champawat (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Champawat